Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 462 dans le monde.

 Route fédérale 462 en Allemagne
 RS-462 au Brésil
 Route 462 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 462 en France
 Route européenne 462 traversant la République tchèque et la Pologne